Rafael Peralta puede referirse a:* Rafael Peralta (1934-2016), cantante chileno;
 Rafael A. Peralta Arias (19??-), militar costarricense;
 Rafael Peralta Pineda (1933-), rejoneador español;
 Rafael Peralta Revuelta (1978-), escritor español;
 Rafael Peralta Romero (1979-2004), militar estadounidense;
 Rafael Peralta Torrecilla (1984-), compositor español.